South Main Street Residential Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South Main Street Residential Historic District (Little Rock, Arkansas), NRHP-ID 07000436
 South Main Street Residential Historic District (Statesboro, Georgia), NRHP-ID 89001161